Ватога има више значења:
 Округ Ватога (Северна Каролина)
 Ватога (Тексас)
 Ватога (Тенеси)